Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Guillaume Raoux che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Dave Randall 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Guillaume Raoux (Campioni)
 David Adams /  Libor Pimek (quarti di finale)

 Kent Kinnear /  Dave Randall (finale)
 Tom Kempers /  Tom Nijssen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1995